Les camps de rééducation () étaient des camps de travail pour prisonniers créés à la fin de la Guerre du Viêt Nam par la République socialiste du Viêt Nam gagnante du conflit face au Sud Viêt Nam.

Dans ces camps, le gouvernement à emprisonné jusqu'à , fonctionnaires et partisans de l'ancien gouvernement du Sud Viêt Nam. D'autres sources estiment que le nombre de prisonniers passés par ces camps de  pourraient atteindre de  à 1 million.

Ces camps de rééducation implantés au Viêt Nam servaient à réprimer et rééduquer les prisonniers avec des techniques sophistiquées de répression et d'endoctrinement développées après 1975 et la Chute de Saïgon. Des milliers de prisonniers y furent torturés et violés. Les prisonniers étaient incarcérés pour une période allant de quelques semaines à .

Notes et références

Articles connexes 
 Goulag Soviétique
 Laogai
 Camps d'internement du Xinjiang
 Nguyen Chi Thiem

Camp de travail
Histoire du Viêt Nam
Ancienne prison au Viêt Nam